Kieken is een woord dat in het Nederlands taalgebied meerdere betekenissen kan hebben.
In het Nedersaksische taalgebied betekent het "kijken", zoals in het Achterhoekse brommers kieken.
In de zuidelijke delen van het Nederlands taalgebied wordt kieken gebruikt voor de kip of kuiken. Als zodanig is het nog te herkennen in de naam van de roofvogel kiekendief, letterlijk kuiken- of kippendief 
In de zuidelijke delen van het Nederlands taalgebied kan het ook uilskuiken betekenen
Kieken wordt ook gebruikt als afkorting van kiekendieven.
Kieken is ook het meervoud van kiek of kiekje dat foto betekent (naar de fotograaf Israël Kiek). Als  werkwoord is kieken het maken van een foto, ofwel fotograferen.